Besant ist der Familienname folgender Personen:

Annie Besant (1847–1933), englische Freidenkerin und Theosophin
Mabel Besant-Scott (1870–1952), englische Theosophin, Rosenkreuzerin und Freimaurerin
Walter Besant, englischer Autor sozialkritischer Romane

In der Heraldik bedeutet der „Besant“ (auch „Bezant“)
 Byzantiner Münze, eine Wappenfigur
 einen Byzantiner, eine goldene Münze, die auf Beutegut aus den Kreuzzügen verweist.

Siehe auch:
 Besand